MPK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mokpo (Corea del Sud)
 mpk – codice ISO 639-3 della lingua mbara (Ciad)
 MPK – versione a canna corta della pistola mitragliatrice Walther MP